Kotlarka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kotlarka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kotlarka, un village dans la voïvodie de Mazovie